Venturia – francuski zespół muzyczny
 Venturia – miasto w stanie Dakota Północna w USA
 Venturia – rodzaj grzybów
 Venturia – rodzaj owadów z rodziny gąsienicznikowatych